Gaidar (russ. , auch Gajdar oder Gaydar umschriftet) ist der Familienname mehrerer aus Russland stammender Personen. Der Name ist tatarischen Ursprungs und geht auf den Vornamen Haydar zurück.

Arkadi Petrowitsch Gaidar (1904–1941), russischer Jugendschriftsteller
Jegor Timurowitsch Gaidar (1956–2009), ehemaliger russischer Ministerpräsident und Enkel von Arkadi
Marija Jegorowna Gaidar (* 1982), russische Politikerin, Tochter von Jegor, Urenkelin von Arkadi

Gaidar ist außerdem der Name von:
 Gaidar (Ort), Dorf in Gagausien

 Siehe auch
 Gaydar (Begriffsklärung)
 Haydar, Haidar